Міська́ ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Міська вулиця — вулиця в місті Київ.

Міська вулиця — вулиця в місті Єкатеринбург.
 Міська вулиця — вулиця в місті Казань.
 Міська вулиця — вулиця в місті Кострома.
 Міська вулиця — вулиця в місті Москва.
 Міська вулиця — вулиця в місті Орел.

Вулиці